— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан британским ботаником Дэвидом Доном в 1825 году.

Распространение и среда обитания 
Известен из Китая (провинции Юньнань, Сычуань и Тибетский автономный район), Бутана, Индии (включая Сикким и историческую область Кашмир) и Непала. Типовой экземпляр собран в Юньнане.

Растёт в лесах на склонах, на влажных лугах, в оврагах.

Ботаническое описание 
Гемикриптофит. Многолетнее растение высотой 16—45 см.

Корневище каштанового цвета.

Стебель цилиндрический, диаметром до 1 мм.

Листья прикорневые (по 1—2 на растение) или стеблевые (по 1—3), линейные.

Соцветие терминальное, несёт 3—14 цветков. Цветки желтовато-белые; лепестки от ланцетовидных до продолговатых.

Плод — коробочка от треугольной до яйцевидной формы. Семена формой от яйцевидных до продолговатых, каштанового цвета, имеют придатки.

Цветёт в июле и августе, плодоносит в августе и сентябре.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Juncus albescens Satake nom. illeg.
 Juncus elegans Royle ex Sam.
 Juncus glomeratus K.F. Wu nom. illeg.
 Juncus lanpinguensis Novikov
 Juncus luteocarpus Satake
 Juncus meiguensis K.F. Wu
 Juncus yoskisukei Goel

Примечания 

Ситник
Флора Азии